Heberlein ist der Familienname folgender Personen:

 Berthold Heberlein (1846–1914), deutscher Theologe und Chronist
 Eduard Heberlein (1874–1957), Schweizer Chemiker und Industrieller 
 Erich Heberlein (1889–1980), deutscher Diplomat 
 Ferdinand Heberlein (1863–1925), deutsch-schweizerischer Hüttenchemiker und Industrieller
 Georg Philipp Heberlein (1805–1888), deutsch-schweizerischer Textilunternehmer
 Georges Heberlein (1874–1944), Schweizer Chemiker, Politiker und Industrieller

 Jacob Heberlein (1825–1881), österreichischer Konstrukteur 
 Joachim Heberlein (1939–2014), deutscher Plasmaphysiker
 Karin Heberlein, Schweizer Regisseurin und Drehbuchautorin
 Katharina Heberlein (1868–nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Marcel Heberlein (* 1990), deutscher Basketballspieler
 Trix Heberlein (* 1942), Schweizer Politikerin (FDP)

Siehe auch:

 Heberleinbremse, eine Eisenbahnbremse